Pukar (Urdu: پُکر, Hindi: पुकर) ist der Titel mehrerer indischer Spielfilme:

Pukar (1939) von Sohrab Modi
Pukar (1983) von Ramesh Behl
Pukar (2000) von Rajkumar Santoshi